Teia () o Tea, Tia è un personaggio della mitologia greca, figlia di Urano (il cielo) e di Gea (la terra).

Il nome, da solo, significa semplicemente dea; spesso veniva chiamata con l'appellativo Eurifessa (oppure Eurifaessa) per accentuarne la magnificenza e lo splendore.

Genealogia 
Sorella e moglie di Iperione divenne madre di Elio (dio del sole), Selene (dea della luna) ed Eos (dea dell'aurora).

Genealogia (Esiodo)

Mitologia 
Ad esempio, Pindaro invocava Teia nella sua quinta ode istmica:

In questo passo lei sembra una dea splendente in particolare e gloriosa in generale, ma l'allusione di Pindaro a lei come "Teia dai molteplici nomi" suggerisce un'assimilazione non solo ad altre dee madri del sole come Febe e Leto, ma forse anche ad altre figure di dee madri più universali come Rea e Cibele.

Influenza culturale 
Dato che Teia era madre della dea della luna, Selene, il suo nome (Theia) è stato usato dagli scienziati per designare l'ipotetico pianeta che, stando alla teoria dell'impatto gigante, si scontrò con la Terra, dando origine al suo satellite naturale, la Luna.

Note

Collegamenti esterni 
 

Titani